de familie met deze naam bestaand uit de volgende personen 
 Georg von Trapp (1880 - 1947)
 Maria von Trapp (1905 - 1987)
 von Trapp kinderen eerste huwelijk die samen met hun ouders de von Trapp Singers vormen
 Rupert von Trapp (1911 - 1992)
 Agathe von Trapp (1913 - 2010)
 Maria Franziska von Trapp (1914 - 2014)
 Werner von Trapp (1915 - 2007) vader van Elisabeth von Trapp
 Elisabeth von Trapp (1955)
 Hedwig von Trapp (1917 - 1972)
 Johanna von Trapp (1919 - 1994)
 Martina von Trapp (1921 - 1951)
 von Trapp kinderen tweede huwelijk
 Rosmarie von Trapp (1928)
 Eleonore von Trapp (1931)
 Johannes von Trapp (1939)